Biografia:
 Matilda Howell (1859 - 1939), tiradora amb arc estatunidenca
 Matilda d'Hainaut (1293 - 1331), Princesa d'Acaia (Matilda I d'Acaia) del 1313 al 1316
 Matilda de Borgonya (segle XII), muller de Guilhèm VII de Montpeller
 Literatura: Matilda (novel·la), escrita per Roald Dahl el 1988
 Cinema:
 Matilda (pel·lícula de 1978), dirigida per Daniel Mann
 Matilda (pel·lícula de 1996), dirigida per Danny DeVito i basada en la novel·la de Roald Dahl
 Música: Matilda Mother, cançó de Pink Floyd, del disc The Piper at the Gates of Dawn
 Exèrcit:
 Tanc Matilda, un tipus de tanc
 Matilda Mk I, el primer model de tanc Matilda

Vegeu també 
 Matilde